Asare peut faire référence à : 
 Abena Osei Asare (née en 1979), femme politique ghanéenne.
 Isaac Asare (né en 1974), footballeur ghanéen.
 Mavis Owureku-Asare, bromatologue ghanéenne.
 Nana Asare (né en 1986), footballeur ghanéen.